Les Aventures de Robinson Crusoë – film del 1903 diretto da Georges Méliès
 Les Aventures de Robinson Crusoë – mini serie televisiva del 1964 diretta da Jean Sacha